Hausleutner ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Friedrich Hausleutner (1770–1844), deutscher Mediziner
 Max Hausleutner, preußischer Landrat vom Kreis Strelno und Kreis Bromberg
 Philipp Wilhelm Gottlieb Hausleutner (1754–1820), deutscher Lehrer und Chronist